Володимир — слов'янське чоловіче ім'я
 Володимир — історичний роман українського письменника Семена Скляренка, написаний у 1962 році

Топоніми 

 Володимир — місто, адміністративний центр Володимирського району Волинської області
 Володимир — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Див. також 
 Владимир
 Владимир — місто, обласний центр Владимирської області Росії

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми